Mulțescu ist der Familienname folgender Personen:

 Cătălin Mulțescu (* 1976), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Gheorghe Mulțescu (* 1951), rumänischer Fußballspieler und -trainer